

Mythologie
 Centaur (mythologie), een paardmens uit de Griekse mythologie

Vernoemd

Sterrenkunde
 Centaur (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Centaurusarm, een van de spiraalarmen van het Melkwegstelsel
 Centaur-planetoïden, een type van planetoïden

Voertuigen
 Centaur (Coventry), een Brits historisch motorfietsmerk
 Centaur (Forchheim), een Duits historisch motorfietsmerk
 Centaur (Youngstown), een Amerikaans historisch merk van vouwscooters
 Centaur (boot), een type zeilboot
 Centaurus (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk

Ruimtevaart 
 Centaur (rakettrap), een krachtige Amerikaanse bovenste rakettrap voor de ruimtevaart die aan verschillende typen raketten kan/kon worden toegevoegd.

Overig
 Centaur (lettertype), een lettertype van Monotype Corporation
 Centaur (Harry Potter), een fabeldier uit de Harry Potter-boeken gebaseerd op het mythologische figuur.
 Centaurus (stripreeks), een sciencefiction-stripserie van Janjetov, Rodolphe en Leo
 Centauren oftewel Aurora en Ulysses, een stripreeks van Pierre Seron
 Klon Centaur, zeldzaam zeer gewild overdrivepedaal voor elektrische gitaar.
 Centaur (schaakstuk), een stuk in fantasieschaak (fairy chess)
 Centaur Technology, een CPU ontwikkelaar